Příjmení Merritt  nosí více významných osobností:

 Aries Merritt (* 1985) – americký atlet, sprinter
 Jymie Merritt (1926–2020) – americký jazzový kontrabasista
 LaShawn Merritt (* 1986) – americký atlet

Externí odkazy